

Кизилту — село, Акжарський район, Північноказахстанська область
 Кизилту — село, Єрейментауський район, Акмолинська область
 Кизилту — село, Жетисайський район, Туркестанська область
 Кизилту — село, Казталовський район, Західноказахстанська область
 Кизилту — село, Каркаралінський район, Карагандинська область
 Кизилту — село, Мендикаринський район, Костанайська область
 Кизилту — село, Талгарський район, Алматинська область
 Кизилту — село, Урджарський район, Абайська область
 Кизилту — село, Шетський район, Карагандинська область

Кизилту — селище, Панкрушихинський район, Алтайський край